Сага о сыновьях Дроплауг () — одна из исландских родовых саг, записанная в XIII веке. Её действие происходит в Восточной Исландии во второй половине X века.

Сага уникальна тем, что она называет своего рассказчика — Торвальда сына Ингъялда, правнука одного из главных героев. Торвальд рассказал сагу около 1135 года.

Сюжет 
Действие саги начинается в районе 930 года. Знатный исландец Кетиль Гром во время своего путешествия в Норвегию купил рабыню Арнейд, оказавшуюся дочерью ярла Южных островов, и взял её в жёны. Один из внуков Кетиля, Торвальд сын Тидранди, женился на Дроплауг дочери Торгрима. Родившиеся от этого брака Хельги и Грим стали главными героями саги.

Сыновья Дроплауг отличались высоким ростом, большой силой и «превосходили других юношей во всём». Когда Хельги было тринадцать лет, а Гриму двенадцать, братья убили Торгрима, домочадца одного из соседних бондов, за то, что тот распространял дурные слухи про их мать. Отец братьев рано умер, и Дроплауг вышла замуж во второй раз за богатого бонда Халльстейна, который спустя несколько лет был убит собственным рабом. Хельги тут же убил раба, но вскоре распространились слухи, что он, Дроплауг и будущий убийца о чём-то долго разговаривали за день до случившегося (и при убийстве была использована секира Хельги). Самый могущественный человек в округе, Хельги сын Асбьёрна, был врагом Хельги сына Дроплауг, так как последний в прошлом вёл несколько успешных тяжб против него. Поэтому Хельги сын Дроплауг был осуждён на три года изгнания, а поскольку он никуда не уехал, он оказался объявленным вне закона.

Родственница братьев по имени Раннвейг попросила их о помощи: она хотела объявить мужу о разводе. Сыновья Дроплауг приехали на её хутор. Раннвейг в их присутствии объявила о разводе и выбросила всю одежду мужа в выгребную яму. Тот отправился к Хельги сыну Асбьёрна и сообщил ему, что тот может встретить Хельги сына Дроплауг с немногими людьми на его обратном пути домой. Хельги сын Асбьёрна собрал восемнадцать человек и напал на сыновей Дроплауг из засады в Эйвиндовой Долине (998 год). У тех было всего девять бойцов (вместе с ними), и у старшего из братьев был чужой меч, малопригодный для боя: свой он отдал выправить. Тем не менее из числа нападавших в бою погибли пятеро, и все остальные, кроме двоих, были ранены. Хельги сын Дроплауг получил рану в лицо, после этого он взял меч тяжело раненного брата и «бросился с бугра вниз, туда, где сидел Хельги сын Асбьёрна: все отпрянули со склона, и никто не захотел дожидаться Хельги».

В этот момент Эцур, бонд, до этого сохранявший нейтралитет в схватке, поразил Хельги копьём. Эта рана оказалась смертельной.

Грима также сочли смертельно раненным. Его друзья и родичи насыпали курган, где он якобы и был похоронен, но в действительности он смог выздороветь. Когда слухи об этом распространились, Хельги сын Асбьёрна усилил меры безопасности. Тем не менее спустя год после Битвы в Эйвиндовой Долине Грим смог проникнуть в дом Хельги и убить его. Только после этого Грим засмеялся — впервые после гибели брата.

За это убийство Грим был объявлен вне закона. Некоторое время он скрывался, а потом смог уплыть в Норвегию. Здесь он за деньги вышел на поединок с викингом, убил его, но сам был ранен в ногу. Женщина, позже оказавшаяся наложницей убитого, назвалась лекаркой и перевязала ногу, а потом скрылась. Из-за этой перевязки у Грима началась гангрена, и он умер.

Потомки Грима продолжали жить в Исландии. Его правнук и рассказал сагу спустя примерно 140 лет после смерти прадеда.

Публикации 
 Сага о сыновьях Дроплауг/ Исландские саги. Перевод А. В. Циммерлинга. — М., 2002. С. 215—243.

Литература 
 Guðni Jónsson: Íslendinga sögur, band 10, s. IX. Reykjavík 1947.
 Åke Ohlmarks: De isländska sagorna, band 5, s. 7-8. Steinviks bokförlag 1964.
 Kurt Schier: Sagaliteratur. Sammlung Metzler, Bd. 78 Realienbücher für Germanisten. Metzler, Stuttgart 1970.
 Rudolf Simek, Hermann Pálsson: Lexikon der Altnordischen Literatur. Kröner, Stuttgart 1987.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст саги на исландском и датском языках

Исландские саги